Daniel Salmon (1940-1977), coureur cycliste français ;
Daniel Salmon (né en 1962), homme politique français ;
Daniel Elmer Salmon (1850-1914), vétérinaire américain.